Hospital Royal Victoria (del seu nom en anglès Royal Victoria Hospital), hospital de Mont-real, al Canadà
 Royal Victoria Hospital de Belfast, hospital de Belfast, al Regne Unit
 Hipertròfia ventricular dreta (del seu nom en anglès Right Ventricular Hypertrophy), hipertròfia del múscul cardíac del ventricle dret